Cobbs Creek ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
Cobbs Creek (Philadelphia), Stadtteil von Philadelphia, Pennsylvania
Cobbs Creek (Mathews County), Ortschaft im Mathews County, Virginia

Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Cobbs Creek (Shoal Creek), Georgia 
 Cobbs Creek (Big Jackass Creek), Kalifornien 
 Cobbs Creek (Lobutcha Creek), Mississippi 
 Cobbs Creek (Hyco Lake), North Carolina 
 Cobbs Creek (Darby Creek), Pennsylvania 
 Cobbs Creek (Big Otter River), Virginia 
 Cobbs Creek (Piankatank River), Virginia 
 Cobbs Creek (James River), Virginia 
 Cobbs Creek (Leatherwood Creek), Virginia 
 Cobbs Creek (Columbia River), Washington